El término identificación puede referirse, en esta enciclopedia:

en la psicología, a la identificación;
en el psicoanálisis, a la identificación; específicamente:
a la identificación proyectiva, un mecanismo de defensa;
al síndrome de Estocolmo o identificación con la persona agresora;
 a la acreditación de identidad:
a la presentación de un documento de identidad o identificación;
 a la identidad federada;
a self-sovereign identity, identidad autosoberana.